Лабинск:
 Лабинск — город в Краснодарском крае.
 Лабинск — аэропорт местных воздушных линий вблизи города Лабинск.
 Лабинск (город краевого подчинения) или Лабинское городское поселение — муниципальное образование в составе Лабинского района Краснодарского края России.

См. также 
 Усть-Лабинск